

Топоніми 
Населені пункти
 Місіма (Каґосіма)
 Місіма (Сідзуока)
 Місіма (Фукусіма)
 Мішіма (Осака)

Повіт Мішіма
 Повіт Мішіма (Осака)

Родовище
 Місіма — родовище золота в Папуа Новій Гвінеї

Персоналії 
 Місіма — японське прізвище.
 Місіма Юкіо — письменник.